Violetta est un nom propre qui peut désigner :

Un prénom 

Violetta est une variante du prénom Violette portée par :
 Violetta Oblinger Peters, kayakiste autrichienne pratiquant le slalom ;
 Violetta Villas, chanteuse, actrice, auteur et compositrice polonaise ;
 Violetta Kolobova, une escrimeuse russe ;
 Aloisia Wagner, sous son nom de scène Violetta, une artiste de cirque américaine.

Des œuvres de fiction 

 Violetta, série télévisée argentine coproduite par  et Disney Channel Latin America ;

Homonymie de prénom